El Municipio de Tipuani es un municipio boliviano ubicado en el Departamento de La Paz. El municipio de Tipuani es uno de los ocho municipios que conforman la Provincia Larecaja. Administrativamente, el municipio es denominado como la sexta sección municipal de la provincia. La capital del municipio es la localidad de Tipuani.  

Según el último censo oficial realizado por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) en 2012, el municipio cuenta con una población de 9.985 habitantes y esta situado a una altura promedio de 1.000 metros sobre el nivel del mar.

El municipio posee una extensión superficial de 452 km² y una densidad de población de 22,09 hab/km² (habitante por kilómetro cuadrado).

Demografía

Población del Municipio de Tipuani

Referencias

Enlaces externos 
 Municipio Tipuani - Übersichtskarten Nr. 20606
 Municipio Tipuani - Detailkarte und Bevölkerungsdaten (PDF; 390 kB) (spanisch)
 Departamento La Paz - Sozialdaten der Municipios (PDF; 11,63 MB) (spanisch)

Tipuani